Plaats in Indonesië
 Klumprit (Mojolaban), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Klumprit (Nusawungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java